Алфёрова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Алфёрова, Александра Самсоновна (1868?—1919) — русский педагог, основатель и директор частной женской гимназии в Москве.
 Алфёрова, Гали Владимировна (1912—1984) — советский архитектор-реставратор, историк архитектуры.
 Алфёрова, Евдокия Саввична (1925—2014) — Герой Социалистического Труда, звеньевая.
 Алфёрова, Елена Евгеньевна (род. 1977) — российский режиссёр документального кино и телевидения.
 Алфёрова, Ирина Ивановна (род. 1951) — советская и российская актриса.
 Алфёрова, Ксения Александровна (род. 1974) — российская актриса, телеведущая.
 Алфёрова, Полина Михайловна (род. 1941) — советская свинарка, полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Алфёрова, Татьяна Георгиевна (род. 1958) — российская поэтесса, главный редактор издательства «Геликон Плюс».